|
De naam Paris of Parijs heeft vrijwel altijd betrekking op de Franse hoofdstad Parijs 
of het departement Parijs. Ook zijn er verschillende kleinere plaatsen met de naam Paris, zie de verwijzingen voor meer details.

Locatie Franse hoofdstad Parijs

Etymologie 
De originele naam van Paris was Lutetia, ook wel Lutetia Parisiorum, in het Frans bekend onder de naam Lutèce. Lutetia als naam verviel later en de naam Paris kwam ervoor in de plaats, gebaseerd op de naam van de Gallische stam Parisii. De naam van deze stam is waarschijnlijk afkomstig van het Gallische woord 'parios'.
|}

Geografie 
Frankrijk:
Parijs, de Franse hoofdstad

Canada:
Paris (Ontario)
Paris (Yukon)

De Verenigde Staten van Amerika:
Paris (Arkansas)
Paris (Idaho)
Paris (Illinois)
Paris (Kentucky)
Paris (Maine)
Paris (Michigan)
Paris (Missouri)
Paris (New York)
Paris (Ohio)
Paris (Pennsylvania)
Paris (Tennessee)
Paris (Texas)
Paris (Virginia)

Zweden:
Paris (Norrtälje), plaats in de Zweedse gemeente Norrtälje

Denemarken:
Paris (Denemarken), plaats in de gemeente Lemvig in de Deense regio Midden-Jutland

Muziek 
 Paris (band), Amerikaanse rockband
 Paris (The Chainsmokers), een muzieknummer
 Paris (The Cure), een livealbum van de Britse band The Cure
 Paris (Paris Hilton), een muziekalbum van Paris Hilton
 Paris (Rammstein), een livealbum van de Duitse band Rammstein
 Paris (Supertramp), een album van Supertramp
 Paris (Willy William), een nummer van Willy William
 Pvris, een Amerikaans band

Personen en personages 
 Paris (mythologie), een figuur in de Griekse mythologie
 Paris (Romeo en Julia), een graaf aan wie Julia werd uitgehuwelijkt
 François-Edmond Pâris (1806-1893), een Frans admiraal
Tom Paris, een karakter in Star Trek

Overige betekenissen 
 Delftsche Studenten Schaak en Bridge Club Paris, een schaak- en bridgevereniging
Paris (geslacht), een plantengeslacht
Paris (Las Vegas), een hotel en casino in Las Vegas
PARIS (morse), het standaardwoord waarmee de snelheid van een morsebericht wordt bepaald
Paris (schip, 1921), een Frans schip uit 1916
Paris, Texas, een cultfilm
 Paris (1926), een film geregisseerd door Edmund Goulding
 Paris (2008), een film geregisseerd door Cédric Klapisch
 Paris (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1979 tot en met 1980
 París (warenhuis), een Chileense warenhuisketen

Zie ook 
 Parijs (doorverwijspagina)